Feldwick bezeichnet
 einen Ort in Neuseeland, Feldwick (Neuseeland)
 einen neuseeländischen Politiker, Henry Feldwick (1844–1908)